Большой кленовый усач () — вид жуков-усачей из подсемейства настоящих усачей. Распространён в Европе (кроме крайнего севера), на Кавказе, в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Иране. Личинки питаются на различных широколиственных деревьях: буке европейском, каштане посевном, орехе грецком. Длина тела взрослых насекомых 9—25 мм.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Настоящие усачи
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1775 году